Le nom Juan Carlos Romero est porté par les personnes suivantes :
  (1955-) un sénateur argentin justicialiste élu dans la circonscription de Salta ;
 Juan Carlos Romero (1967-), un cycliste espagnol ;
 Juan Carlos Romero (1976-), un joueur portoricain de baseball.

Voir aussi